Andreoli puede hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Arnaldo Andreoli (1893-1952), gimnasta artístico italiano.
 Elvia Andreoli (1951-2020), actriz argentina de cine y televisión.
 Ezequiel Andreoli (1978-), futbolista argentino.
 Felipe Andreoli (1980-), bajista brasileño.
 Felipe Andreoli (1980-), también conocido como Luiz Felipe Guimarães Andreoli, periodista y humorista brasileño.
 Giorgio Andreoli (1465/1470-1555), conocido también como Maestro Giorgio, alfarero italiano.
 Maria Elisa Andreoli (1861-1935), religiosa católica italiana, fundadora las Siervas de María Reparadoras.